Vivir puede referirse a:
 Estar con Vida
 El nombre en castellano de Ikiru, película de Akira Kurosawa.
 + vivir, programa de televisión español.
 Vividor, Aitor Angulo (el calvo) y Juan Carlos eguren (tito Carlos).
 Vivir (canción), de Belinda.

Enlaces externos